

Homonymes 

 Charlotte Desmares (1682-1753), dite la Desmares, surnommée Lolotte, comédienne française.
 Joseph Desmares (1603-1687), oratorien français.
 Marie Desmares (1642-1698), dite la Champmeslé, actrice et tragédienne française.
 Nicolas Desmares (1650-1714), comédien français.
 Thérèse-Nicole Desmares (1780-1832), actrice de théâtre française.
 Victor-Eugène Desmares (1807-1839), dramaturge et poète français.
 Christian Desmares, animateur et réalisateur français.

Desmares peut aussi faire référence à :
 l'arrêt Desmares, qui établit un régime particulièrement sévère dans le cadre de la responsabilité du fait des choses
 la Folie Desmares, un bâtiment du 
 au Manoir Desmares, un monument historique de Lisieux

Paronymes 

 Jean-Baptiste Desmarres (1760-1794), parfois orthographié Desmares, officier français qui a été à l'origine de l'héroïsation de Joseph Bara.
Louis Auguste Desmarres (1810-1882), ophtalmologue français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme